Перены:

 Перены — село в Резинском районе Молдавии.
 Перены — село в Хынчештском районе Молдавии.